Peaked Island steht für:

 Peaked Island (Alaska), Insel der Near Islands, einer Inselgruppe im äußersten Westen der Aleuten, Alaska, Vereinigte Staaten
 Peaked Island (St. Helena),  Nebeninsel von St. Helena